Příjmení Sojka/Sojková nosí více významných osobností:

 Bruno Sojka (1909–1951) – československý automobilový závodník
 Erich Sojka (1922–1997) – český spisovatel a překledatel z polštiny
 František Sojka (1875–?) – český statkář a politik
 Jan Sojka (rozcestník) – více osob
 Josef Sojka (* 1970) – český fotbalista
 Kamila Sojková (1901–2000) – česká spisovatelka
 Matěj Sojka (1740–1817) – český varhaník a hudební skladatel
 Milan Sojka (1951–2009) – český ekonom a vysokoškolský pedagog
 Tomáš Sojka (* 1948) – český politik, poslanec ČNR a PSP za KSČ, KSČM a LB
 Trude Sojka (1909–2007) – česko-ekvádorská malířka a sochařka
 Zdenka Sojková (1921–2014) – česká literární historička

Externí odkazy